Tongzhou (kinesiska: 通州) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 21 kilometer öster om stadskärnan.

Runt Tongzhou är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Wangjing,  km nordväst om Tongzhou. Trakten runt Tongzhou består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking

WP:Projekt Kina